Гарда — частина холодної зброї між лезом та руків'ям для захисту пальців

Топонім 

 Гарда — судноплавне озеро біля підніжжя Альп, що переважно розташоване на території Італії.
 Гарда (Isola di Garda) — найбільший острів на італійському озері Гарда.
 Гарда () — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Верона.
 Кастельнуово-дель-Гарда — комуна в Італії, розташована в регіоні Венето, підпорядковується адміністративному центру Верона.

Прізвище 
 Гарда Євген Сергійович (1992—2022) — український кікбоксер, лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році, майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу (2011).

Інше 
 Гарда – оливкова олія, що випускається в Італії.
 Гарда – низка назв марок вина, що виробляється в провінції Венето.
 Garda TV – італійська телекомпанія.
 Garda Síochána — національний правоохоронний орган Ірландії.

Див. також 
 Зґарда
 Гардаленд